Вагинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Вагинское сельское поселение — входит в Боготольский район

Курганская область 
 Вагинское сельское поселение — входит в Белозерский район